L’aire urbaine de Montpellier est une aire urbaine française centrée sur la ville de Montpellier.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Montpellier remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Montpellier est composée de 115 communes, situées dans le Gard et l'Hérault. Au , elle comptait  ce qui en faisait la  urbaine de France juste après l'aire urbaine de Toulon (zonage de 2010).

 de l'aire urbaine font partie du pôle urbain ou unité urbaine de Montpellier.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine (zonage 2010) sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Composition 
La liste des communes françaises de l'aire urbaine de Montpellier est la suivante :

Évolution démographique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des aires urbaines de France
 Communes du Gard
 Communes de l'Hérault

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine de Montpellier (015)., sur le site de l'Insee

Références 

Montpellier